Danwitz ist der Familienname folgender Personen:

 Karl-Ludwig von Danwitz (* 1958), deutscher Politiker (CDU)
 Ludwig von Danwitz (1910–1981), deutscher Journalist und Rundfunkredakteur
 Norbert Schneider-Danwitz (1934–2017), deutscher Jurist, Vorsitzender Richter am Bundessozialgericht
 Thomas von Danwitz (* 1962), deutscher Rechtswissenschaftler

Siehe auch:
 Die Ehe des Dr. med. Danwitz
 Danwitz (Adelsgeschlecht)